Strada statale 78 – strada statale polacca
 Strada statale 78 Picena – strada statale italiana